Аркти́ческая ни́зменность — низменность на севере Аляски (США), у побережья Северного Ледовитого океана.

Низменность сложена неогеновыми и антропогеновыми морскими и речными отложениями. Ширина достигает 150 км. Поверхность слабо расчленена, характерны невысокие холмы-гидролакколиты. Многочисленны озёра и болота. Климат субарктический. Повсеместно распространена многолетняя мерзлота. Полигональные мохо-лишайниковые тундры. Имеются месторождения нефти и газа. Редкие поселения эскимосов.

Литература 
 .

География Аляски